Jailhouse Rock (Тюремный рок) — название нескольких произведений:

 Jailhouse Rock — фильм 1957 года с участием Элвиса Пресли.
 Jailhouse Rock — песня, впервые исполненная Элвисом Пресли.
 Jailhouse Rock — мини-альбом Элвиса Пресли, являющийся саундтреком к одноимённому фильму.